Усох — название населённых пунктов:

Россия 
 Усох — село в Трубчевском районе Брянской области.
 Усох — деревня в Палкинском районе Псковской области.